Synagoga Wigdora Jakubowicza i Chaskiela Banata w Łodzi (przy ulicy Nowomiejskiej 21)
 Synagoga Wigdora Jakubowicza i Chaskiela Banata w Łodzi (przy ulicy Wschodniej 18)